Kassell peut faire référence à : 
 Lauren Kassell (née en 1970), historienne américaine des sciences et de la médecine.
 Nicole Kassell (née en 1972), réalisatrice américaine.
 Paula Kassell (1917-2012), féministe américaine.